Müller är ett vanligt efternamn med tyskt ursprung. Det betyder mjölnare. Namnet har burits av bland andra:

A 
 Adam Müller (konstnär)
 Adam Müller von Nitterdorf
Adam August Müller, dansk konstnär
Adam Heinrich Müller, ekonom
 Albin Müller
 Albrecht Müller
Alex Müller - se Karl Alexander Müller
Alexander Müller, lantbrukskemist
 Alina Müller
 Anders Emanuel Müller, svensk konstnär
 Anna Müller-Herrmann
 Anna-Maria Müller
 Armin Mueller-Stahl
 Arne Müller
 Arvid Müller
 August Müller, flera personer
 August Müller (orientalist) (1848–1892), tysk orientalist 
 August Müller (politiker) (1873–1946), tysk socialdemokratisk politiker
 August Eberhard Müller (1767-1817), tysk musiker

B 
 Bettina Müller
 Bjørg Gaselle
 Børge Müller
 Bruno Müller (roddare)
 Bruno Müller

C 
 C. C. Catch
Caroline Müller, dansk-svensk operasångerska
 Charles-Louis Müller
Christian Friedrich Müller, tysk-svensk violinist
 Christian Lauritz Müller
 Claudia Müller

D 
 Daniel Müller (1812–1857), svensk trädgårdsmästare, botanist och författare
 Daniel Müller (curlingspelare)
 David Heinrich Müller, indolog
 Dieter Müller
 Dietrich Müller-Hillebrand
 Dirk Müller

E 
 Eduard Müller, flera personer
 Eduard Müller (filolog)
 Eduard Müller (indolog), indolog
 Eduard Müller (konstnär)
Eduard Müller (president), schweizisk president 
Eduard Friedrich Hermann Lucian Müller, filolog 
 Egon Müller
 Ellen Preis
 Erik Müller, flera personer
 Erik Müller (författare)
 Erik Müller (professor)
Erik Gottlieb Müller, anatom
 Ernst Müller-Meiningen

 Eberhard Kranemann
 Eugen Sandow

F 

Fritz Müller, zoolog

 Ferdinand von Mueller
 Frederik Paludan-Müller

G 
 Gabi Müller
 Gebhard Müller
 Georg Albert Müller, dekorationsmålare
 Georg Alexander von Müller
 George Müller
 Georg Elias Müller, psykolog
 Gerd Müller, tysk fotbollsspelare
 Gerd A. Müller
 Gerd Müller (CSU)
 Gerhard Friedrich Müller
 Gerhard Ludwig Müller
 Gilles Müller
 Gustav Adolf Müller (konstnär)
 Gustav Müller
 Gustl Müller
 Gösta Müller

H 
Hans Georg Müller, tyskfödd målare
 Hansi Müller
Heiner Müller, författare och dramatiker
 Heinrich Müller, flera personer
Heinrich Müller (Gestapo), nazist
Heinrich Müller (anatom)
Heinrich Müller (teolog)
 Heinrich Müller-Breslau
 Henning Müller
 Henrik Jacob Müller, norsk sjömilitär
 Herbert Müller, flera personer
 Herbert Müller (landhockeyspelare)
 Herbert Müller (racerförare)
 Herman Müller
 Hermann Müller, politiker
 Hermann Müller (botaniker)
 Hermann Paul Müller
 Herta Müller, författare, nobelpristagare

I 
 Irina Müller (född 1951), östtysk roddare
Ivar Müller (1913–2008), svensk ämbetsman
 Iwan Müller, flera personer
Iwan Müller (musiker) (1786–1854), balttysk skapare av klaffsystem för träblåsinstrument
Iwan von Müller (1830–1917), tysk klassisk filolog

J 
 Jens Peter Müller
 Jochum Nikolai Müller, norsk sjömilitär
 Johann Gotthard Müller
 Johann Gottwerth Müller, tysk författare
 Johann Helfrich von Müller (1746–1830), tysk byggmästare och uppfinnare
 Johann Heinrich Jacob Müller
Johannes Müller, flera personer
 Johannes Müller (1436–1476), tysk astronom och matematiker känd som Johannes Regiomontanus 
 Johannes Müller (SS-Obersturmbannführer) (1895–1961)
 Johannes Müller (teolog) (1864–1949), tysk protestantisk religiös författare med nazistsympatier
 Johannes von Müller (1752-1809) schweizisk historieskrivare
 Johannes Müller Argoviensis
 Johannes Erik Müller (1877–1965), tysk-svensk katolsk biskop
 Johannes Helfrich Müller, byggmästare och uppfinnare
 Johannes Peter Müller, anatom, fysiolog och biolog
 John Sebastian Miller
 Joseph Müller, skol- och kommunalman
 Julius Müller, tysk teolog
 Jutta Müller
 Jörg Müller , flera personer
 Jörg Müller (cyklist), schweizisk cyklist
 Jörg Müller (konstnär), (född 1942) schweizisk konstnär
 Jörg Müller (racerförare), tysk racerförare
 Jørgen Peter Müller, dansk gymnast

K 
 K. Alexander Müller
 Karl Alexander "Alex" Müller (född 1927), schweizisk fysiker
Karl Müller, flera olika
 Karl Müller (bryolog)
 Karl Müller (litograf)
 Karl Müller (målare)
 Karl Müller (teolog)
 Karl von Müller (militär)
Karl Wilhelm Ludwig Müller, tysk lingvist
Karl Otfried Müller, klassisk filolog
 Kerstin Müller
 Klaus Müller

L 
Luiz Antônio Correia da Costa, brasiliansk fotbollsspelare med artistnamnet Müller

 Lea Müller
 Leandro Müller
 Lillian Müller
 Lucian Müller
 Ludvig Müller, flera personer
 Ludvig Müller (numismatiker)
 Ludvig Müller (skådespelare)
 Ludvig Christian Müller
 Ludwig Müller
 Ludwig Müller-Uri
 Luise Mühlbach
 Lukas Müller

M 
 Marcel Müller
 Marius Müller-Westernhagen
 Martina Müller
 Matthias Müller (fotbollsspelare)
 Matthias Müller
 Max Müller (militär)
 Maximilian Müller
 Michael Müller
 Mirco Müller
 Morten Müller
Friedrich Max Müller, språkforskare

N 
 Nadine Müller
 Nico Müller
 Nils R. Müller

O 
Otto Frederik Müller, dansk naturforskare
 Otto Friedrich Müller

P 
 Patrick Müller
 Paul Müller, flera personer
 Paul Müller (orgelbyggare)
 Paul Müller (skådespelare)
 Paul Heinrich Müller
 Paul Hermann Müller
 Paula Müller-Otfried
 Peter Müller (olika betydelser)
 Peter Müller (född 1955), tysk politiker
 Peter Müller (ishockeyspelare)
 Peter Müller (skidåkare)
 Peter Erasmus Müller, dansk biskop
 Peter Erasmus Lange-Müller

R 
 Renate Müller
 Richard Müller, finländsk diplomat
 Richard Müller-Freienfels (1883–1949), tysk filosof
 Romy Müller

S 
 Salomon Müller
 Sandra Studer
 Sigurd Müller
 Silke Müller
 Sophus Müller, dansk arkeolog
 Susanne Müller
Sven Müller (1857–1940), lantbrukare och jordbrukslärare

T 
Thomas Müller, tysk fotbollsspelare

 Thomas Müller (regissör)
 Thomas Müller (skidåkare)
 Toni Müller

V 
Victor Müller, tysk konstnär
Vilhelm Andreas Müller, dansk konstnär

W 
 Walter Müller
 Walther Müller
 Wenzel Müller, österrikisk tonsättare
 Wilhelm Müller, flera personer
 Wilhelm Müller (poet)
 Wilhelm Christian Müller, tysk musiker
 Wilhelm Konrad Hermann Müller
 Willi Müller
 Wolfgang Müller, flera personer
 Wolfgang Müller (konstnär)
 Wolfgang Müller (poet)
 Wolfgang Müller-Lauter

X 
 Xeno Müller

Se även 
 Möller
 Miller
 Milner

Efternamn som syftar på yrken
Tyska efternamn